Obamba peut désigner :
 les Obamba, un peuple du Gabon ;
 l’obamba (ou ombamba, mbamba), leur langue.